Rogue:

 Rogue — компьютерная игра.
 Rogue — кинокомпания, является дочерней компанией Relativity Media.
 Rogue (Ли Бён Рёль; род. 1994) — корейский киберспортсмен, играющий в StarCraft II.